Ла Пуерта де Сан Педро има више значења:

 Ла Пуерта де Сан Педро, Ла Пуерта де Енмедио (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта де Сан Педро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику